Игорь Васильевич Стебаев (26 декабря 1925 года, Москва — 8 апреля 2009 год, Новосибирск) — профессор, доктор биологических наук, основатель и заведующий кафедрой общей биологии и экологии в Новосибирском госуниверситете

Биография 
Родился 26 декабря 1925 года в Москве. В 1952 году окончил биолого-почвенный факультет Московского государственного университета, в котором затем работал преподавателем.

Одним из первых учителей И. В. Стебаева был Григорий Яковлевич Бей-Биенко — известный советский энтомолог, благодаря которому Стебаев начал исследования в области экологии и зоогеографии прямокрылых насекомых.

В 1971 году защитил докторскую диссертацию на тему «Экологическое своеобразие и пространственная структура почвенно-зоологических комплексов каштановых и сопутствующих им почв гор юга Сибири»

После переезда в Сибирь основал кафедру Общей биологии и экологии в Новосибирском госуниверситете. До 2004—2005 года читал лекции по зоологии беспозвоночных и экологии студентам первого курса отделения биологии. Среди его коллег, учеников и последователей Пивоварова Ж. Ф., Мордкович В. Г., Сергеев М. Г., Резникова Ж. И., Бугров А. Г.

Скончался 8 апреля 2009 года в Новосибирске.

Область научных интересов 
 Трофика и динамика численности саранчовых
 Поведение саранчовых

Труды 
Автор и соавтор многих статей, учебных пособий, в их числе:
 Общая и биогеосистемная экология (1993) // Стебаев И. В., Пивоварова Ж. Ф., Смоляков Б. С., Неделькина С. В. // Новосибирск: ВО «Наука», 1993—288 с. ISBN 5-02-030597-9
 Биогеосистемы лесов и вод России (1993) // Стебаев И. В., Пивоварова Ж. Ф., Смоляков Б. С., Неделькина С. В. // Новосибирск: Наука, 1993. — 346 с., — СО РАН, Новосиб. университет. ISBN 5-02-030587-1
 Стебаев И. В. (2000) // Кузнечик дорогой: Эволюционно-экологические очерки для среднего и старшего школьного возраста // Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс. 64 стр. ISSN 1810-3960

Литература

Ссылки 
 Некролог
 Виктор Фет. «Тогда» «Науку мудрых экологий // в новосибирском Городке // читал Стебаев-златоуст, // старик восторженный, но строгий.»
 26 декабря 2005 г. исполняется 80 лет ведущему отечественному ортоптерологу профессору, д-ру биол. наук Игорю Васильевичу Стебаеву

Примечания 

Выпускники биологического факультета МГУ
Биологи СССР
Биологи России
Преподаватели Новосибирского государственного университета
Авторы учебников по биологии
Ортоптерологи